Пригодій — українське прізвище.

 Пригодій Микола Анатолійович — вчений-педагог, доктор педагогічних наук.
 Пригодій Сергій Михайлович — доктор філологічних наук, професор.

Див. також 
 Пригодівський заказник — один з об'єктів природно-заповідного фонду Луганської області, лісовий заказник місцевого значення.